Raduč (Lovinac), naselje u općini Lovinac, Hrvatska
 Raduč (planina u Makedoniji)
 Raduč (Poljska), (polj. Raducz), mjesto u središnjoj Poljskoj